Зинкино — деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.

География 
Деревня расположена на севере региона, на правом берегу реки Маткома, в шести километрах от деревни Гаютино. Рядом с деревней протекает ручей Камбуй, впадающий в реку Маткома. За деревней располагается урочище Иван.

История 
До 1929 года Гаютино входило в Хмелевскую (с 1921 года — Володарскую) волость Пошехонского уезда Ярославской губернии.

С 1941 года входит в Пошехоно-Володарский (с 1991 года — Пошехонский) район.

Население

Историческая численность населения 
По состоянию на 1859 год в деревне было 6 домов и проживало 40 человек.

Национальный и демографический состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 56 чел., из них 26 мужчин, 30 женщин.

Согласно результатам переписи 2010 года население составляют 19 мужчины и 26 женщины.

Инфраструктура 
Основа экономики — личное подсобное хозяйство. По состоянию на 2020 год большинство домов используется жителями для постоянного проживания и проживания в летний период. Имеется ФАП, ДК (фактически находится в деревне Данилково), таксофон. Несколько раз в неделю приезжает автолавка. 

В советское время существовала ферма (ныне разрушена).

Почтовое отделение №152854, расположенное в селе Гаютино, на март 2022 года обслуживает в деревне 32 дома.

 Образование
В советское время действовала школа, построенная в 1972 году как начальная. В неё перешли ученики из Елеховской и Воскресенской начальных школ. В 1983—1984 годах из Патрина была перевезена восьмилетняя школа, пристроенная к зданию начальной. В эти же годы школа получила статус основной общеобразовательной. Закрыта в 2006 году. Деревянное здание сгорело в пожаре, кирпичное законсервировано.
Ближайшая школа находится в селе Гаютино.
 Культура
 Обелиск славы погибшим воинам в Великой Отечественной войне

Транспорт 
Зинкино расположено в 5,5 км к северу от деревни Гаютино, расположенной на асфальтированной дороге «Р-104». От Гаютино до Зинкино идёт грунтовая дорога.

В советское время Зинкино обслуживалось и авиационным транспортом (ежедневно, кроме вторника). Малая авиация работала с аэродром Левцово.

Ежедневно два раза в день ходит автобус № 119 Пошехонье — Зинкино (конечная у магазина поселка Данилково).

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района